Тетрасвинецпентатербий — бинарное неорганическое соединение
соль тербия и свинца
с формулой PbTb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетрасвинецпентатербий образует кристаллы
,
структура типа пентасамарийтетрагермания GeSm
.

Примечания 

Соединения свинца
Соединения тербия
Интерметаллиды